Folgore peut désigner :
 la brigade parachutistes Folgore une unité militaire italienne ;
 la division Folgore, une unité militaire italienne dissoute ;
 classe Folgore lancé en 1931 pour la marine royale italienne ;
 le Folgore, un destroyer de cette marine ;
 le Macchi MC.202 Folgore, un avion italien ;
 le SS Folgore/Falciano, club de football saint-marinais.